Linge kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Lingé, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire,

Indonesien 

 Kecamatan Linge, distrikt, Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar